Zulia kan syfta på:
 Zulia (djur), ett släkte insekter

Geografi

Colombia 

 El Zulia (ort), Norte de Santander, 
 El Zulia (kommun), Norte de Santander,

Venezuela 

 Zulia, delstat, 

Robotskapade Colombiaförgreningar